Shuangxi steht für:

 das chinesische Glückssymbol Shuangxi ( bzw. ), siehe Doppelglück;
 den Bezirk Shuangxi () der Stadt Neu-Taipeh in Taiwan, siehe Shuangxi (Neu-Taipeh);
 die Großgemeinde Shuangxi () im Kreis Chenggu  der Stadt Hanzhong in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Shuangxi (Chenggu);
 die Großgemeinde Shuangxi () in der kreisfreien Stadt Hongjiang im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Huaihua in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Shuangxi (Hongjiang);
 die Großgemeinde Shuangxi () im Kreis Jing’an der Stadt Yichun in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Shuangxi (Jing’an);
 die Großgemeinde Shuangxi () im Kreis Pingnan der Stadt Ningde in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Shuangxi (Pingnan);
 die Gemeinde Shuangxi () im Kreis Dazhu der Stadt Dazhou in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Shuangxi (Dazhu);
 die Gemeinde Shuangxi () im Kreis Guzhang des Autonomen Bezirks Xiangxi in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Shuangxi (Guzhang);
 die Gemeinde Shuangxi () im Stadtbezirk Hanbin der Stadt Ankang in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Shuangxi (Hanbin);
 die Gemeinde Shuangxi () im Kreis Hanyuan der Stadt Ya’an in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Shuangxi (Hanyuan);
 die Gemeinde Shuangxi () im Kreis Linwu der Stadt Chenzhou in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Shuangxi (Linwu);
 die Gemeinde Shuangxi () im Kreis Pan’an der Stadt Jinhua in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Shuangxi (Pan’an);
 die Gemeinde Shuangxi () im Kreis Qianwei der Stadt Leshan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Shuangxi (Qianwei);
 die Gemeinde Shuangxi () im Kreis Shangyou der Stadt Ganzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Shuangxi (Shangyou);
 die Gemeinde Shuangxi () im Kreis Shehong der Stadt Suining in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Shuangxi (Shehong);
 die Gemeinde Shuangxi () im Kreis Yingshan der Stadt Nanchong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Shuangxi (Yingshan);
 den Stadtbezirk Shuangxi () im Kreis Shunchang der Stadt Nanping der chinesischen Provinz Fujian, siehe Shuangxi (Shunchang).